Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1974. godinu je treći put u nizu osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90 
 Enciklopedija fizičke kulture 2

II. savezna liga 
Ligu je osvojio Solaris iz Šibenika. 
Sudionici:
 Bečej
 Rivijera Đenovići
 ŽAK Kikinda
 Koper
 Triglav Kranj
 Vojvodina Novi Sad
 Delfin Rovinj
 Senta
 Solaris Šibenik
 Goč Vrnjačka Banja
 Jedinstvo Zadar
 Galeb Zelenika
 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 
  

1974.